Аутосе́ксинг, иногда автосе́ксинг (), — в птицеводстве способ  — разделения птенцов домашней птицы по полу (на самцов и самок) в суточном возрасте на основе фенотипических (внешних) признаков. Для этих целей используют аутосексную птицу — носителей определённых сцепленных с полом генов, обусловливающих проявление полового диморфизма у суточных цыплят и взрослых птиц при чистопородном разведении и создании гибридов (кроссов).

История и описание 
Многим птицеводам важно знать, какой пол имеют вылупившиеся цыплята. При этом в истории птицеводства достаточно давно существовала проблема — как определить пол у суточного цыплёнка со стопроцентной (или близкой к ней) точностью. За решение этой проблемы в XX веке взялись учёные-генетики (Р. Паннет,  и др.). С помощью специально подобранных скрещиваний они начали определять и использовать на практике так называемые генетические маркеры пола, то есть сцепленные с полом гены, контролирующие определённые фенотипические признаки. Эти маркеры расположены на половой Z-хромосоме птицы, что позволяет «маркировать» ими цыплёнка с момента оплодотворения. После вылупления, благодаря такому гену-маркеру, возможно на 100 % определить по внешним признакам пол цыплёнка и, соответственно, проводить сортировку цыплят на петушков и курочек буквально в первый день жизни.

Генетические маркеры пола 
На данный момент получили распространение следующие генетические маркеры пола кур, локализованные на Z-хромосоме:
  пуха цыплят и  взрослой птицы:
 золотистости и серебристости,
 ;
 ранней (быстрой) и , то есть длины зачатков маховых перьев в суточном возрасте.

Примерами наиболее распространённых маркеров пола, позволяющих разделять цыплят в суточном возрасте по полу (на самцов и самок) на основе их фенотипических (внешних) признаков, являются генетические локусы:
 K — с аллелями поздней (K) и ранней (k+) оперяемости,
 S — с аллелями серебристости (S) и золотистости (s+).

При скрещивании по схемам ♂ k+/k+ × ♀ K/— или ♂ s+/s+ × ♀ S/— в каждой из них получают фенотипически различное потомство:
 родители ♂ k+/k+ (ранооперяющиеся) × ♀ K/— () → потомство  ♂ K/k+ (позднооперяющиеся) и ♀ k+/— (ранооперяющиеся);
 родители ♂ s+/s+ (золотистые) × ♀ S/— (серебристые) → потомство F1 ♂ S/s+ (серебристые) и ♀ s+/— (золотистые).

Таким образом, в сцепленных с полом скрещиваниях признак, обусловленный наличием гена-маркера, расположенного в половых хромосомах, наследуется только мужскими или женскими особями. В то же время у чистопородной птицы половые фенотипические различия вызвана эффектом дозы того или иного гена-маркера пола на Z-хромосоме. Например, за счет этого эффекта у суточных курочек итальянской куропатчатой (бурый леггорн) и , в отличие от петушков, глаза как бы перечёркнуты более длинной и более интенсивно окрашенной тёмной полоской («бровью»).

Аутосексная птица

Куры 
Породы и кроссы кур, в которых применяются подобные генетические маркеры пола, получили название «аутосексные», поскольку пол такой птицы определяется автоматически — по цвету оперения или длине маховых перьев.

Породы 
Аутосексными являются следующие породы:
 адлерская серебристая,
 амрок,
 ,
 итальянская куропатчатая,
 калифорнийская серая,
 кучинская юбилейная,
 борковская барвистая,
 чешская золотистая,
 ленинградская золотисто-серая,
 нью-гемпшир,
 плимутрок полосатый,
 род-айланд красный и др.

Кроссы 
К аутосексным кроссам кур относятся:
 ,
 Доминант,
 Ломанн Браун,
 ,
  и др.

Список аутосексных кроссов постоянно растёт, так как их применение в птицеводстве позволяет осуществлять раздельное по полу выращивание и кормление молодняка и несёт очевидную экономическую выгоду. Кроссы, в которых гибридное потомство в суточном возрасте различается по цвету пуха, называют колорсексными или . При этом в родительских формах кроссов также используется сцепленный с полом ген .

Другие виды 
Помимо кур, аутосексные породы и кроссы известны у других видов домашних птиц — гусей, уток, японских перепелов и фазанов.

См. также

Примечания 

Птицеводство
Половой диморфизм
Наследственность